Vraník může být:
vraník (kůň) – kůň černého zbarvení
 Vraník (Ledečko), část obce Ledečko v okrese Kutná Hora
 Vraník (hradiště), hradiště tamtéž